Hauteville house, du français « haute ville » et de l'anglais  (« maison »), peut désigner :
 Hauteville House, la maison de Victor Hugo à Guernesey ;
 Hauteville House, une série de bande dessinée.